Джон Чейни (; 21 января 1932, Джэксонвилл, Флорида — 29 января 2021) — американский баскетболист и баскетбольный тренер. С командой  чемпион и тренер года II дивизиона NCAA (1978). С командой университета Темпл — 6-кратный победитель конференции Atlantic 10, 2-кратный обладатель  национальному тренеру года (1987, 1988) и 5-кратный тренер года конференции Atlantic 10. Член Зала славы баскетбола (2001) и Зала славы студенческого баскетбола (2006).

Биография 
Родился в 1932 году в Джэксонвилле в бедной семье. Отец бросил семью, когда Джон был ребёнком, и мать, Эрли, работавшая прислугой, вышла замуж вторично. Отчим, Сильвестр Чейни, после Второй мировой войны перевёз семью в Филадельфию, где нашёл работу на верфи.

Выступая за среднюю школу имени Бенджамина Франклина, Джон в 1951 году был признан самым ценным игроком лиги публичных школ Филадельфии. По окончании школы благодаря спортивной стипендии поступил в колледж Бетюн-Кукман, дававший образование цветным студентам. Выступал за сборную вуза с 1951 по 1955 год и в 1953 году привёл её к титулу чемпионов Южной межвузовской спортивной конференции. Все четыре года выступлений включался в символическую сборную конференции, был также избран в символическую сборную малых вузов США, а в 1953 году признан самым ценным игроком чемпионата  (NAIA).

По окончании вуза в 1955 году начал профессиональную баскетбольную карьеру с выступлений за команду «Гарлем Глобтроттерс», но в том же году перешёл в Восточную баскетбольную лигу, где выступал за полупрофессиональные команды. Такой выбор был связан с тем, что в середине 1950-х годов цветные игроки всё ещё не допускались к выступлениям в НБА. Чейни выступал в Восточной лиге с 1955 по 1966 год, в том числе за клубы из Санбери, Уильямспорта и Хейзелтона. Играл на позиции защитника, на протяжении двух сезонов был также играющим тренером. В 1959 и 1960 годах признавался самым ценным игроком лиги, а в её символическую сборную избирался 7 раз. Игровую карьеру Чейни оборвали травмы, полученные в 1966 году в автомобильной аварии.

После завершения игровой карьеры Чейни продолжил работать как баскетбольный тренер, сначала в публичных школах Филадельфии. С командой школы имени Уильяма Сейра он выиграл 59 матчей, проиграв только 9, а затем принял под своё начало сборную средней школы имени Саймона Гратца, до него закончившую сезон с 1 победой в 18 матчах, и вывел её на положительный баланс побед и поражений (63-23 в период с 1966 по 1972 год). С 1972 года он занимал пост главного тренера , расположенного в пригороде Филадельфии. Команда этого вуза выступала во II дивизионе NCAA, и в 1978 году Джон Чейни привёл её к титулу чемпионов этого дивизиона. В общей сложности за 10 лет работы в этом вузе Чейни выводил его команду в национальный чемпионат 8 раз и одержал с ней 225 побед при 59 поражениях. Он также дважды признавался тренером года II дивизиона.

В 1982 году Чейни был назначен главным тренером баскетбольной сборной университета Темпл, став первым в истории чернокожим тренером сборной университета «Большой филадельфийской пятёрки» (куда входят также университеты Вилланова, Сент-Джозеф, Ла-Саль и Пенсильванский университет). До его прихода эта команда ни разу не участвовала в национальном этапе чемпионата NCAA хотя бы дважды подряд, однако уже в 1984 году под его руководством начала серию из пяти подряд выходов в национальный чемпионат, а с 1990 по 2001 год становилась участницей национального этапа 12 сезонов подряд. Первый сезон Чейни со сборной Университета Темпл, в 1982/83 годах, стал единственным, который команда закончила с отрицательной разницей побед и поражений (14-15), и единственным, в котором она не пробилась в плей-офф Национального пригласительного турнира или чемпионата I дивизиона.

В своей тренерской практике Чейни избегал излишней зависимости от звёзд — за всё время лишь один из его игроков, защитник Марк Мэйкон, был единогласно избран в символическую любительскую сборную США. В игре команды он больше всего ценил дисциплину, а худшей ошибкой игрока на площадке считал потерю мяча. Под руководством Чейни сборная университета Темпл играла зонно-личную защиту (), основанную на постоянной ротации и доставлявшую серьёзные неудобства нападению любой команды-соперницы. Университет Темпл благодаря ей входил в число команд с самым низким количеством пропускаемых очков в дивизионе.

Чейни не стеснялся вести очень жёсткую игру. Примером может служить встреча со сборной университета Сент-Джозеф в 2005 году, когда тренеру показалось, что соперники безнаказанно ставят не допускаемые правилами заслоны. В ответ он выпустил на площадку «громилу» — центрового Нехемию Инграма, который весил  и впоследствии играл за сборную университета Темпла по американскому футболу. Инграм провёл в игре только 4 минуты, за это время совершив 5 нарушений, и, среди прочего, в столкновении сломал руку нападающему соперников Джону Брайанту. Чейни, позднее оплативший Брайанту лечение, на пресс-конференции заявил, что это было «послание» всем соперникам и что он намерен использовать эту же тактику и дальше. В другом случае, в 1994 году, после проигранного на одно очко матча с командой университета Массачусетса Чейни, посчитавший, что тренер соперников Джон Калипари на протяжении игры слишком сильно давил на судей, едва не подрался с тем на послематчевой пресс-конференции и даже пригрозил его убить; это, однако, не помешало им впоследствии стать друзьями. Чейни был отстранён от ведения игр на один матч после скандала с Калипари и на пять матчей после эпизода с Инграмом.

В общей сложности за время работы со сборной университета Темпл (1982—2006) Чейни выиграл с ней 516 игр при 253 поражениях. Его команда 7 раз выигрывала регулярный сезон конференции Atlantic 10, 6 раз становилась её чемпионом и 5 раз пробивалась в финальную восьмёрку () национального турнира I дивизиона (в 1988, 1991, 1993, 1999 и 2001 годах), а в сезоне 1987/88 некоторое время лидировала в национальном рейтинге, закончив регулярный сезон с балансом 32-2 (в том числе 18-0 в конференции). Сам Чейни за это время пять раз завоевал титул тренера года конференции Atlantic 10, а в 1987 и 1988 годах дважды подряд становился обладателем , присуждаемого лучшему тренеру года NCAA Ассоциацией баскетбольных журналистов США.

В 2006 году Чейни завершил тренерскую карьеру, в общей сложности выиграв со своими командами 741 встречу и став первым в истории чернокожим тренером, одержавшим 700 побед. После этого он продолжал работать со спортивной программой университета Темпл как консультант. Джон Чейни умер в январе 2021 года в возрасте 89 лет, оставив после себя жену, Джин Диксон, двоих сыновей и дочь.

Награды и звания 
 Игровая карьера
 Самый ценный игрок (MVP) Национальной ассоциации межвузовского спорта (NAIA, 1953)
 Двукратный MVP Восточной баскетбольной лиги (1959, 1960)
 Тренерская карьера
 Чемпион II дивизиона NCAA (1978)
 Двукратный тренер года II дивизиона NCAA (в том числе 1978)
 Шестикратный чемпион конференции Atlantic 10 (1985, 1987, 1988, 1990, 2000, 2001)
 Пятикратный тренер года конференции Atlantic 10 (1984, 1985, 1987, 1988, 2000)
 Двукратный тренер года NCAA (1987 — по версии Ассоциации баскетбольных журналистов США, 1988 — по версии Ассоциации баскетбольных журналистов, Национальной ассоциации баскетбольных тренеров, Associated Press и UPI)
 Член Зала славы баскетбола (2001)
 Член Зала славы студенческого баскетбола (2006)
 Член Зала спортивной славы Филадельфии (2005)
 Член Зала славы университета Бетюн-Кукман (2000)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Зала славы баскетбола
 

Баскетболисты США
Игроки «Санбери Меркьюрис»
Баскетбольные тренеры США
Члены Зала славы баскетбола
Преподаватели Пенсильванского университета Чейни